Трофи́мов (Трофи́мова) — русская фамилия, образованная от имени .

Известные носители

А 
 Трофимов, Адольф Иванович (1937—2021) — советский и российский учёный в области автоматики и приборов контроля.

Б

В 
 Трофимов, Вадим Вадимович (1912—1981) — советский скульптор и график.
 Трофимов, Валерий Николаевич (род. 1959) — глава городского округа город Уфа.
 
 Трофимов, Викентий Павлович (1878—1956) — русский художник.

Г, Д 
 Трофимов, Геннадий Васильевич (род. 1948) — композитор, певец, актёр, хормейстер и педагог.
 Трофимов, Георгий Владимирович (также Трофимофф; 1927—2014) — разведчик, полковник Армии США русского происхождения. Осуждён пожизненно за шпионаж в пользу СССР в 1970-е и 1980-е годы.
 Трофимов, Глеб Николаевич (1908—1989) — советский оператор и режиссёр-документалист, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны.

Е

Ж 
 Трофимов, Жорес Александрович — русский советский писатель, почётный гражданин Ульяновской области

З 
 Трофимов, Захар Трофимович (1897—1961) — военный деятель, генерал-майор (1944).

И 
 
 Трофимов, Игнатий Викентьевич (1906—2002) — российский архитектор и реставратор.
 Трофимов, Игорь Сергеевич (род. 1930) — советский военный лётчик первого класса, генерал-лейтенант авиации.

К 
 Трофимов, Кирилл Николаевич (1921—1987) — генерал-лейтенант, Герой Социалистического Труда.

Л 
 Трофимов, Лев Владимирович (1885—1958) — советский библиотековед, преподаватель, профессор, лауреат ордена Ленина.

М

Н

П-Р 
 Трофимов, Павел Михайлович (1894—1929) — участник Белого движения на Юге России, капитан Дроздовского стрелкового полка.
 
 Трофимов, Прохор Трофимович (1908—1991) — советский военно-политический деятель, чувашский писатель-прозаик, публицист.
 Трофимов, Роман Сергеевич (род. 1989) — российский прыгун с трамплина.

С

Т 
 Трофимов, Тит Трофимович (1900—1985) — советский (чувашский) учёный, ботаник.

Ф

Ю



Трафимов 
 Трафимов, Александр Григорьевич (1953—2020) — российский учёный в области экономики сельского хозяйства, член-корреспондент РАН (2014).

Населённые пункты 
 Трофимов — хутор в Константиновском районе Ростовской области России.

См. также 
 Трофимовы

Примечания